Лок. син Номбре има више значења:

 Лок. син Номбре, Иполито Виљаграна Пуенте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Мануел Рамирез Ресендез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Симон Лонгорија Иполито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Х. Исабел Сиснерос Ортиз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Хосе Алберто Портиљо Круз (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Фамилија Ирачета Гарсија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Фко. Хавијер Нијето Лопез (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Мигел Ескамиља Асеведо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре,  Хосе Мануел Хилберто М. (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лок. син Номбре, Мигел Анхел Рејес Дз. (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику